Фарамаз — один из сыновей легендарного арийского героя Рустама. Среди этих детей Фарамарз был его старшим сыном, но Рустам никогда не смотрел на него как на сына. Так что, даже когда Рустам был осаждён в крепости Урарту в Урарту, когда он возвращался от Кира II, Фарамарз был рядом с ним и сражался с ним плечом к плечу. Так как он даже не был уверен, что Рустам Фарамерз его сын, то никогда не обращал на него внимания. Матерью Фарамарца была горянка по имени Суруш, дочь Арджаспина, кузнеца из Италии. Он был из Келхора, недалеко от города-крепости Задракарта, Тали О Хиркания. Фарамарз был очень сильным, могущественным и искусным фехтовальщиком. Единственная разница между ним и его отцом заключалась в том, что он был очень терпелив. Тот факт, что он был таким терпеливым, в отличие от Рустама, привёл к тому, что он расстался с отцом, когда был ещё молодым. По этой причине Фарамарз большую часть своей жизни провёл с матерью. И он нашёл Рустама с браслетом, который он подарил своей матери. Радость Фарамерза длилась недолго, когда он нашёл своего отца. Потому что его отец Рустам был таким величественным и могущественным, но при этом был равнодушным человеком. Одной из главных причин, по которой между ним и Рустамом не было большой разницы, было то, что его отец познакомился с матерью в очень раннем возрасте, когда Фарамез был Фарамез, его отец ещё не знал ни Тахмиру, ни Ларкиан, ни Тахмиру. Сам Рустам долгое время скрывал ото всех, что Фарамаз — его сын. Несмотря на все это, Фарамарз не оставлял его в покое после встречи с отцом и всегда заботился о нем. Фарамарз был Рустаму не сыном, а верным другом и доверенным лицом. Этим персонажем он больше походил на своего младшего дядю Фарнага. Таким образом, как и его дядя Фарнаг, Фарамарц был человеком очень мало говорящим и верившим всему и всем. Самым интересным в нём было то, что он мало тяготел к женщинам. Как и его дядя Фарнаг, он не спит по ночам, и каждую ночь сидит у дверей отцовской комнаты и караулит его до утра. Несмотря на все это, Рустам все же дверь, он холодно смотрит на него и продолжает свой путь.

См: Агшин Алие. Томирис(Тахмира) царица массагетов. Б-2021https://online-knigi.com.ua/page/2000856

Примечания 

Персидская мифология